John Wyclif, kerkhervormer en vertaler
 Wycliffe Bijbelvertalers
Wycliffe (politieserie)